Il doppio dell'Estoril Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma solo Kafel'nikov ha partecipato in coppia con Paul Haarhuis.

Haarhuis e Kafel'nikov hanno perso nel 1º turno contro Javier Sánchez e Sjeng Schalken.

Tomás Carbonell e Francisco Roig hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Tom Nijssen e Greg Van Emburgh.

Teste di serie
 Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Mark Keil (semifinali)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (primo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Estoril Open 1996
ATP Tour 1996